Кагано́вичский район — административно-территориальная единица в составе Омской области РСФСР СССР, существовавшая в 1937—1953 годах.

Районный центр — село Красноярка.

История 
Постановлением ВЦИК от 4 июля 1937 года был образован Кагановичский район из частей Омского горсовета. Назван в честь советского хозяйственника Наркома Наркомата(Министерства)Путей Сообщения Л. М. Кагановича.

На 1 января 1938 года в районе насчитывался 21 сельский совет.

В 1938 году центр Новоатамановского сельского совета перенесён в посёлок Серебряковку. Центр Красногорского сельского совета перенесён в село Красногорку. Центр Коммунаровского сельского совета перенесён в село Классино.

В 1940 году из части Кагановичского района был выделен Ульяновский район с передачей Ачаирского, Каржасского, Красногорского, Мельничного, Новоатамановского, Ребровского, Сосновского, Троицкого, Усть-Заостровского, Черёмуховского сельских советов.

На 1 января 1941 года в районе насчитывалось 11 сельских советов. Площадь района 3500 квадратных километров.

В январе 1941 года Богословский сельский совет передан в Ульяновский район.

В январе 1941 года установлена граница между сельскими советами, а также центр Сперановского сельского совета перенесён из села Новомосковки в село Андреевка.

На 1 января 1947 года в районе насчитывалось 10 сельских советов. Площадь района 1800 квадратных километров.

15 ноября 1947 года центр района перенесён из города Омска в село Красноярка.

15 октября 1953 года Кагановичский район был расформирован Хрущёвым. Территория присоединена к Ульяновскому району и городу Омску.

Административно-территориальное деление 
 Захламинский сельский совет (село Захламино)
 Коммунаровский сельский совет (село Классино)
 Красноярский сельский совет (село Красноярка)
 Надеждинский сельский совет (село Надеждино)
 Нижнеильинский сельский совет (село Нижняя Ильинка)
 Новоалександровский сельский совет (село Новоалександровка)
 Новотроицкий сельский совет (село Новотроицкое)
 Покровский сельский совет (село Покровка)
 Пушкинский сельский совет (село Пушкино)
 Сперановский сельский совет (село Андреевка)

Примечания

Литература 
 Административно-территориальное деление Сибири (август 1920 года — июль 1930 года), Западной Сибири (июль 1930 года — сентябрь 1937 года), Новосибирской области (с сентября 1937 года). Справочник. Западно-Сибирское книжное издательство. Новосибирск. 1966.
 СССР административно-территориальное деление союзных республик на 1 января 1947 года. Издание пятое, дополненное. Информационно-статистический отдел при секретариате президиума Верховного совета СССР. Издательство «Известия советов депутатов трудящихся СССР». Москва. 1947.

Упразднённые районы Омской области
XX век в Омской области
Районы, образованные в 1937 году
Районы, образованные в 1953 году
Появились в 1937 году в России